Уи́льям Хо́гарт (; , Лондон — , там же) — английский живописец, рисовальщик и , основатель и крупный представитель национальной школы живописи, иллюстратор, автор сатирических гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике.

Многие свои произведения художник, испытавший на себе влияние идей философов Просвещения, подчинил задаче воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала в человеке и искоренения пороков.

Жизнеописание

Ранние годы 
Уильям Хогарт родился  в одном из лондонских районов Бартоломью-Клоуз () в семье бедного учителя латыни Ричарда Хогарта и Анны Гиббонс и был первым выжившим ребёнком супругов. Бедность вынудила отца Хогарта заняться корректурой латинских текстов для издателей.

Уильям с раннего детства проявил незаурядные способности к рисованию, был весьма наблюдателен и имел великолепную память на детали. В начальной школе учился неохотно, в основном проводя время за рисованием. В детстве Уильям был вынужден продавать приготовленные матерью народные средства лечения, поскольку идея отца основать кафе, где посетители могли бы общаться исключительно на латыни, потерпела крах. Отец на пять лет попал в лондонскую долговую «Флитскую тюрьму». Поэтому приступить к учёбе Хогарт смог значительно позже сверстников.

Образование и раннее творчество 
В 1713 году Хогарт, не окончив начальной школы, стал учеником у гравёра по серебру Эллиса Гэмбла, где получил навыки гравировки, работы с металлом и познакомился со стилем рококо. В 1718 году умер отец Уильяма, и он, будучи старшим ребёнком в семье, был вынужден содержать свою мать и двух сестер, берясь за мелкие заказы. Он изготовлял коммерческие визитки, небольшие гербы и другие мелкие изделия. Такая работа не приносила Хогарту удовольствия, он считал её глупой и скучной, поскольку испытывал тягу к высокому искусству. Прежде всего его интересовала графика. Поэтому вскоре он начал брать уроки живописи в одной из лондонских частных художественных академий, которую основали  и Джон Вандербанк. Хогарт также много занимался самообразованием.

В 1720 году он открыл собственную небольшую граверную мастерскую. Его первыми самостоятельными работами были графические сатиры о крахе акций Компании Южных морей (The South Sea Scheme, ок. 1721), сатиры на маскарады и оперные спектакли (Masquerades and Operas, 1724) и на театральную жизнь Лондона (A Just View of the British Stage, 1724).

Хогарт забросил академию, а с 1724 года стал посещать школу живописи и рисунка, основанную в доме придворного художника Джеймса Торнхилла, известного своими росписями в лондонском Соборе Святого Павла. В 1720—1730 годы Хогарт овладевал искусством книжной иллюстрации. В 1726 году он иллюстрировал антипуританскую приключенческую поэму «Хадибрас» Сэмюэла Батлера. Первое живописное произведение Хогарта появилось в 1728 году, это было полотно на сюжет популярной в то время пьесы Джона Гея «Опера нищего».

Женитьба 
В 1724 году Хогарт познакомился с 15-летней дочерью Торнхилла — Джейн. Через пять лет, не надеясь получить согласие отца Джейн на брак, Хогарт и его возлюбленная тайно обвенчались в старой Паддингтонской церкви (). Примириться со своим тестем Хогарту удалось лишь после того, как он достиг материального благосостояния и признания, как художник.

По воспоминаниям самого Хогарта: «Потом я женился и занялся рисовать небольшие салонные картинки от 12 до 15 дюймов высотой. Поскольку они были новинкой, то имели успех в течение нескольких лет и хорошо продавались».

В конце 1720-х годов Хогарт написал ряд групповых портретов английских семей, так называемые «разговорные портреты» (). К ним относятся «Музыкальная вечеринка» (A Musical Party, 1730, Музей Фицуильяма, Кембридж), «Собрание в доме Ванстед» (The Assembly at Wanstead House, 1729—1731, Музей искусств Филадельфии), «Семья Волластон» (The Wollaston Family, 1730, частная коллекция) и «Семья Фаунтейн» (The Fountaine Family, 1730—1732, Художественный музей Филадельфии).

Творчество 
В 1730—1731 годах Хогарт выполнил серию из шести картин, получившую название «Карьера проститутки». Большим успехом пользовались гравюрные оттиски серии, напечатанные в 1732 году. Неизвестно, была ли его модель, написанная на серии картин, вымышленной или реально существующей. На этих картинах художник изобразил ярко накрашенную молодую женщину. Сквозь белила, румяна и помаду просвечивает трагическая судьба человека, вынужденного работать в столь непрезентабельной профессии. В то время посетитель публичного дома мог получить любую женщину, заплатив всего шиллинг.

«Выборы в парламент» (1753—54)

Следующая серия гравюр — «Карьера мота» — была опубликована в 1735 году, а в 1745 году появился цикл «Модный брак». Затем последовали другие серии, среди которых — «Прилежание и леность» (1747), «Четыре стадии жестокости» (1751) и «Выборы» (4 гравюры, 1755—1758). Хогарт выполнил также множество отдельных гравюр, несколько портретов и ряд исторических картин. В 1753 году вышел в свет его трактат «Анализ красоты». В 1757 году Георг II назначил Хогарта главным живописцем; в этой должности он стал преемником Джеймса Торнхилла. В 1764 году художник выпустил свою последнюю гравюру «Конец, или Бездна». В середине 1750-х годов почти в любой английской лавочке или книжном магазине можно было купить гравюры Уильяма Хогарта. Лучше любых биографов о нём рассказал автопортрет, композиция которого необычна — это «картина в картине».

Тематика 
Хогарт наблюдал жизнь людей разного материального достатка, принадлежавших ко всем слоям общества; он был не только талантливым портретистом, но и моралистом и сатириком. В портретной живописи художник был объективен и прямолинеен, что хорошо заметно в «Портрете капитана Т. Корема» (1740, Лондон, Сиротский приют Корема) и «Портрете Саймона Фрейзера, лорда Ловета» (1746, Лондон, Национальная портретная галерея). В искусстве Хогарта важное место принадлежит юмору. Так, в двух знаменитых гравюрах 1751 года он противопоставил ужасные последствия, ожидающие тех, кто злоупотребляет дешёвым джином «Переулок джина», процветанию и благополучию тех, кто отдаёт предпочтение английскому пиву «Пивная улица». Сатирическое изображение жизни эпохи, особенно в сериях «Модный брак» и «Выборы», ставит его в один ряд с великими романистами-сатириками XVIII века.

Модный брак 

В 1743—1745 годах Уильям Хогарт написал шесть картин из серии «Модный брак» (Лондонская Национальная галерея), остроумно критикующих высшее общество XVIII века. Это предупреждение, показывающее катастрофические последствия опрометчивого брака по расчёту.

Влияние 

Семь из восьми гравюр серии «Карьера мота» через двести лет после своего создания легли в основу сюжета балета шотландского певца, актёра и композитора Гэвина Гордона. Постановка была осуществлена в 1935 году хореографом Нинет де Валуа.

В 1946 году на экраны вышел американский художественный фильм «Бедлам» (режиссёр Марк Робсон), творческий коллектив которого вдохновили картины и гравюры Хогарта.

В 1951 году Игорь Стравинский написал оперу «Похождения повесы» под впечатлением творчества Хогарта.

В 2003 году было создано сценическое шоу под названием «Похождения повесы», в котором семнадцать актёров и актрис представили свой вариант интенсивного изучения офортов художника.

См. также 
 S-образная линия

Примечания

Литература 

Публикации текстов
 
Исследования и комментарии
 
 
 
 
 
 
 
 
Альбомы
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели
 

Художники Англии
Художники Великобритании
Графики Великобритании
Гравёры Великобритании
Художники-иллюстраторы Великобритании
Художники-портретисты Великобритании
Художники-жанристы Великобритании
Участники клуба «Роза и Корона»